

Por adversário
{| class="toccolours" border="0" cellpadding="2" align="left" width=50%

Atualizado no dia 7 de Abril de 2021

Legenda: AM = Amistoso; CMA = Copa Master; CME = Copa Mercosul; CS = Copa Sul-Americana; L = Libertadores; MI = Mundial Interclubes; RE = Recopa Sul-Americana; SC = Supercopa; TA = Torneio Amistoso.

Não estão computados:
1972 - 4 x 1  Seleção de Victoria
1972 - 1 x 1  Seleção de Teerã
1973 - 2 x 1  Seleção de Victoria
1980 - 0 x 2  Seleção de Lima

Listas do Cruzeiro Esporte Clube